

Plaatsen

Australië
 Mansfield (Victoria)
 Mansfield (Queensland)

Canada
 Mansfield (Quebec).

Verenigd Koninkrijk 
 Mansfield (district), een Engels district in Nottinghamshire
 Mansfield (Nottinghamshire), een stad in het Engelse graafschap Nottinghamshire
 Mansfield (East Ayrshire), Schotland

Verenigde Staten
 Mansfield (Arkansas)
 Mansfield (Connecticut)
Mansfield (Florida)
Mansfield (Georgia)
 Mansfield (Illinois)
 Mansfield (Indiana)
Mansfield (Lexington, Kentucky), 
 Mansfield (Louisiana)
 Mansfield (Massachusetts)
 Mansfield (Missouri)
 Mansfield (New York)
 Mansfield (Ohio)
 Mansfield (Pennsylvania)
 Mansfield (South Dakota)
 Mansfield (Texas)
 Mansfield (Washington)

Overig 
 "Mansfield", een lied van  Elton John van het album Songs from the West Coast
 Mount Mansfield, het hoogste punt in Vermont, VS
Mansfield (oorlogsschip), een Noors oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog